Battistin ima više značenja:
 Battistin, Pordenone
 Battistin, Vicenza